Kanal 10 steht für:
 Kanal 10, historischer Name des Senders TV Mittelrhein
 Kanal 10 (Schweden), evangelikaler schwedischer Fernsehsender in Stockholm
 10 Kanal, kirgisische Fernsehreihe

Siehe auch
 Canal 10 (Begriffsklärung)